DVBF ist die Abkürzung für:

 Dansk Volleyball Forbund des dänischen Sportverbands Danmarks Idræts-Forbund
 Deutscher Verband Berufstätiger Frauen

DVBF